Frank Johnston pode se referir a:
 Frank Johnston (artista), artista visual e membro do Grupo dos Sete.
 Frank Johnston (político), político de Manitoba, Canadá.

Desambiguações de antropônimos